Patan (Gujarat), ciutat del Gujarat
 Districte de Patan, districte del Gujarat
 Patan (Rajasthan) o Keshorai Patan
 Patan (Jaipur), thikana tributària al principat de Jaipur
 Patan (pargana), antiga pargana al districte britànic d'Unao, Oudh
 Patan (Uttar Pradesh), poble d'Uttar Pradesh que fou capçalera de la pargana de Patan i té la tomba d'un santó musulmà.
 Patan (Satara), antiga subdivisió del districte de Satara
 Patan (Maharashtra), capital de la subdivisió a 40 km al sud-oest de Satara (ciutat), a Maharashtra
 Patan Somnath, ciutat històrica, anomenada Somnath
 Regne de Patan (Anhilvada o Anhilwada o Anhilwara o Anhilvara)
 Patan (Nepal), Patan Lalitpur o Lalitpur Patan o Lalitpur (Nepal)
 Patans, nom alternatiu dels paixtus
 Patan, nom alternatiu de la llengua paixtu